Córrego Tijuco Preto é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Tijuco Preto, Córrego
Tijuco Preto